est un genre éteint de thérapsides gorgonopsiens ayant vécu durant le Permien dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Une seule espèce est connue, Cynariops robustus, décrit par Robert Broom en . Selon Paleobiology Database, il est un possible synonyme dEriphostoma.

Découverte et fossiles 
En 1925, le paléontologue sud-africain d'origine écossais Robert Broom décrit quatre crânes de gorgonopsiens qui furent découvertes dans la . Ces fossiles sert de base pour la création de deux nouveaux genres et trois espèces qu'il désignent sous le nom de Cynariops robustus (ayant pour holotype NHMUK PV R5743 et un spécimen référée catalogué BP/1/4103), Cynarioides grimbeeki (ayant pour holotype TM 245) et Cynarioides laticeps (ayant pour holotype TM 246).

Un autre crâne découvert dans la même localité (catalogué MB.R.999), fut étiqueté comme un spécimen dAelurognathus au Musée d'histoire naturelle de Berlin en Allemagne et considéré comme un spécimen dAelurognathus par le paléontologue Werner Janensch dans une étude qu'il publie en 1952.

Les taxons proposées et les fossiles découvert sont mis en synonymie, et le genre Cynariops est considéré à nouveau comme valide via une étude publiée par Eva-Maria Bendel  en 2018.

Classification dans Gorgonopsia

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Gorgonopsia
 Eriphostoma

Liens externes 

Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Gorgonopsia
Taxon fossile décrit en 1925
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit par Robert Broom